Ян Кердей:
 Кердей, Ян Грицко (умер в 1462) — польско-украинский шляхтич.
 Кердей, Ян Казимир (умер в 1685) — государственный деятель Великого княжества Литовского.